Ratata kan avse:

Ratata (seriefigur) – en seriefigur i den tecknade serien Lucky Luke
Ratata (musikgrupp) – en svensk popgrupp
Ratata (musikalbum) – ett album av popgruppen Ratata

Se även
Ratataa – en svensk komedifilm från 1956
Rattata – en Pokémon i skepnad av en mus

fr:Rattata et Rattatac#Rattata